Кребийон-старший, Проспер Жолио (Prosper Jolyot de Crébillon, 1674—1762), поэт и драматург
 Кребийон-младший, Клод Проспер Жолио (Claude Prosper Jolyot de Crebillon, 1707—1777), писатель